Endru Vlahov (rođen 1969), australijski košarkaš
 Dimitar Vlahov (1878—1953), bugarski političar
 Len Vlahov (1940—1997), australijski sportista

 Vlahov (piće) (Vlahovac), gorki liker